Василий Коротеев:
 Коротеев, Василий Андреевич (1906—1969) — советский живописец и график.
 Коротеев, Василий Игнатьевич (1911—1964) — русский писатель и журналист, военный корреспондент, автор статьи о 28 героях-панфиловцах, автор книг о войне.